Halleck ist der Familienname folgender Personen:

 Charles A. Halleck (1900–1986), US-amerikanischer Politiker
 Fitz-Greene Halleck (1790–1867), US-amerikanischer Dichter
 Henry Wager Halleck (1815–1872), US-amerikanischer General
 Silvio Halleck (* 1986), brasilianischer Modedesigner

Siehe auch:
 Hallegg